Under False Pretenses – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
Under False Pretenses – cortometraggio del 1918 diretto da James D. Davis